Американский штат Алабама состоит из 67 округов. По данным на 2020 год население штата составляло  человек, то есть в одном округе в среднем проживало  человека. Площадь штата составляет  км², то есть средняя площадь округа составляет 2026 км², а средняя плотность населения — 38,4 человека на квадратный километр.

Столица штата, Монтгомери, располагается в одноимённом округе, крупнейший город штата, Бирмингем, находится в округе Джефферсон, а с недавнего времени, в связи с урбанизацией, его часть также уже находится в округе Шелби.

История 
Алабама стала 22-м по счёту штатом в 1819 году, и в 1820 году состояла из 29 округов. В 1830 году их было уже 36, в 1840 — 49, в 1850 — 52, в 1870 — 65. Последние два округа были образованы в 1877 и 1903 годах. Согласно действующей Конституции штата (), в случае образования нового округа его площадь должна быть не меньше 1600 км² (сейчас в штате 21 из 67 округов имеют меньшую площадь).

«Рекордсмены» 
Самый старый округ — Вашингтон, образованный в 1800 году, самый молодой — Хьюстон, образованный в 1903 году.

Самый густонаселённый округ — Джефферсон с населением  человек, самый малочисленный — Грин с населением 7730 жителей.

Самый крупный округ — Болдуин, его площадь составляет 4118 км², самый маленький — Этова, его площадь составляет 1386 км².

Список округов

Примечания

Литература

Ссылки 
 Население Алабамы на сайте quickfacts.census.gov
 Исторические карты Алабамы с делением на округа с 1820 по 1890 год на сайте alabamamaps.ua.edu
 Округа Алабамы на сайте countystate.info
 Округа Алабамы на сайте uscounties.org
 История Алабамы в XIX веке на сайте archives.state.al.us
 Кликабельная карта Алабамы с делением на округа на сайте quickfacts.census.gov

 
Алабама
Округа